

Hydronyme 
 La Lobaye est une rivière qui coule en République centrafricaine. C'est un affluent de l'Oubangui, lui-même affluent du Congo.
 La Lobaye (aussi écrit Lobaie) est une rivière qui coule en République démocratique du Congo. C’est un affluent de la Lomami, lui-même affluent du Congo.

Toponyme

Lobaye est une des 16 préfectures de la République centrafricaine. Elle se situe dans le sud-ouest du pays, en bordure de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Sa capitale est Mbaïki.
 Lobaye est une des 13 communes de la préfecture de Lobaye.

Lobaye (aussi écrit Lobaie) est un secteur du territoire d’Opala, dans le territoire de la Tshopo, en province Orientale au République démocratique du Congo.